Lill-Abborrsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Abborrsjön, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (8,41 ha)
Lill-Abborrsjön, Västerbotten, sjö i Umeå kommun,

Se även
Abborrsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn